Cascine Gandini – frazione di Palazzo Pignano (CR)
 Cascine Maggio – comune in provincia di Varese
 Cascine di Tavola – area protetta in provincia di Prato
 Cascine di Buti – frazione di Buti (PI)
 Cascine di Malone – frazione di Volpiano
 Cascine di Romano – frazione di Romano Canavese
 Cascine Vica – frazione di Rivoli (TO)
 Parco delle Cascine in Firenze

Pagine correlate 
 Cascina (disambigua)